Ellesmere-eiland, een eiland in Canada.
 Ellesmere (Shropshire), een plaats in Engeland.

Zie ook:
 Ellesmere Port, een plaats in Engeland.
 Ellesmere Port and Neston, een district in Engeland.